Die Liste der Dienstwaffen der Schweizer Polizei gibt einen Überblick über die regulären Dienstwaffen der Polizeieinheiten bei der Schweizer Polizei (ohne Militärpolizei).

(Liste nicht abschließend)

Quellen 
 
 
 
 
 
 

Polizei Dienstwaffe
Polizei (Schweiz)